Бра́жников — фамилия и топоним; имеет женскую форму Бражникова.

 Бражниковы — русский дворянский род.

Фамилия 
Известные носители:
 Бражников, Александр Николаевич (1920—1996) — Герой Советского Союза.
 
 Бражников, Григорий Иванович (1916—1995) — советский танкист в годы Великой Отечественной войны.
 Бражников, Иван Моисеевич (1915—1991) — Герой Советского Союза.
 Бражников, Максим Викторович (1902—1973) — русский музыковед.

Бражникова 
 Бражникова, Мария Георгиевна (1913—1998) — доктор биологических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.

Топоним 
 Бражников — посёлок в Таловском районе Воронежской области.